Mario van der Ende (* 28. März 1956 in Den Haag) ist ein ehemaliger niederländischer Fußballspieler, Fußballtrainer und Fußballschiedsrichter. Nach Ablauf seiner aktiven Karriere betätigt er sich als Schiedsrichter-Funktionär in Saudi-Arabien sowie bei den Dachverbänden FIFA und UEFA als Schiedsrichter-Beobachter. Darüber hinaus gründete er 2007 seine Personalberatungsfirma Endless Progression.

Karriere als Fußballschiedsrichter 
Am Beginn der Karriere spielte der 187 Zentimeter große Mario van der Ende von 1964 bis 1966 bei Gona Den Haag und von 1966 bis 1976 bei ADO Den Haag aktiv Fußball.

Nach Abschluss seiner Fußballerlaufbahn absolvierte er zwischen 1976 und 1980 seine Ausbildung zum Fußballtrainer, wobei er die Lizenzen D, C und B erwarb. Gleichzeitig übernahm er 1976 das Engagement als Trainer bei Ado den Haag. Weitere Trainerstationen waren Westerkwartier VUC und Haaglandia (Rijswijk), ehe ein Engagement im Jugendbereich des niederländischen Fußballverbandes (KNVB) als Talentesucher, Betreuer und Trainer folgte. Darüber hinaus war van der Ende Dozent für Fußballschiedsrichter beim niederländischen Fußballverband.

Parallel dazu legte van der Ende bereits 1977 die Prüfung zum Fußballschiedsrichter ab. Bis 1985 kam er ausschließlich im Amateurbereich zum Einsatz. Ab 1985 leitete er Spiele im niederländischen Profifußball, wo er es auf mehr als 500 Einsätze brachte.

Mario van der Ende wurde 1990 zum FIFA-Schiedsrichter bestellt. Dies war der Startschuss zu einer beeindruckenden internationalen Karriere, die ihre Höhepunkte in drei Spielleitungen bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1994 in den USA und zwei Einsätzen bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich hatte. Dazu kamen ein Einsatz bei der Fußball-Europameisterschaft 1996 in England, 13 Spiele in der UEFA Champions League, 19 Spiele im UEFA-Pokal, 3 Spiele im Europapokal der Pokalsieger und 2 Spiele im UEFA-Supercup.

Im Jahr 1999 wurde bei van der Ende eine Krebserkrankung diagnostiziert, die zu einer Unterbrechung seiner Laufbahn führte. Obwohl die Erkrankung nach rund einem Jahr geheil war, musste er am 26. Oktober 2000 wegen Erreichens der Altersgrenze mit dem UEFA-Pokal-Spiel OFI Heraklion gegen Slavia Prag (2:2) nach 135 Einsätzen seine internationale Laufbahn als Fußballschiedsrichter beenden. Am 4. November 2001 schloss van der Ende mit dem Spiel Roda Kerkrade gegen FC Groningen (3:1) vor 13.500 Zuschauern auch seine nationale Karriere ab.

Dank seiner umfangreichen Erfahrungen wird van der Ende seit 2002 von der UEFA und der FIFA als Schiedsrichter-Beobachter eingesetzt.

Auch der australische Fußballverband (FFA) erkannte die Fähigkeiten van der Endes und bestellte ihn am 12. August 2008 als Nachfolger von Rob Baan interimistisch als Technischer Direktor für seine Fußballschiedsrichter. Als solcher ist er nicht nur für die sportlichen Belange der Spielleiter zuständig, sondern auch für deren persönliche Entwicklung, was das Auftreten in der Öffentlichkeit betrifft. 

Ab 2009 folgte ein Engagement als Berater des saudi-arabischen Fußballverbandes (SAFF). In dieser Funktion ist er bis heute (Dezember 2011) tätig.

In der „Schiedsrichterpension“ trat van der Ende anlässlich der Abschiedsspiele von Dennis Bergkamp (am 22. Juli 2006 vor 54.000 Zusehern im Londoner Emirates Stadium) und Ger Senden (2008) nochmals in den Blickpunkt der Öffentlichkeit.

Internationale Einsätze als Fußballschiedsrichter 
Die folgende Liste stellt nur einen Auszug der internationalen Einsätze als Fußballschiedsrichter von Mario van der Ende dar.

Berufliche Laufbahn 
Mario van der Ende absolvierte eine Ausbildung als Lehrer. Von 1984 bis 1996 war er am Tinbergen-Reyneveld-College in Den Haag und Delft als Lehrer, Studienbegleiter und Dekan tätig. Zwischen 1996 und 1999 war er Mitbegründer und Studienberater der Schoevers Business Classes, wo er Topsportler in ihrer Entwicklung begleitete. Gleichzeitig war er zwischen 1996 und 2007 für den niederländischen Fußballverband als Leiter der Abteilungen Profifußball und Schiedsrichter tätig. Zwischen 1999 und 2007 war van der Ende für die Ausbildung, Beobachtung und Auswahl der Schiedsrichter des niederländischen Fußballverbandes (KNVB) verantwortlich.

2007 gründete van der Ende seine eigene Firma Endless Progression, ein Personal-Coaching- und Trainings-Center.

Literatur 
Mario van der Ende trat im Oktober 2005 auch als Buchautor in Erscheinung. Er veröffentlichte das Buch Gebroken Doelpalen („gebrochener Torpfosten“), in dem er sich auf das legendäre Semifinale in der UEFA Champions League vom 1. April 1998 zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund bezieht. In dem Buch beleuchtet van der Ende seine Karriere als nationaler und internationaler Fußballschiedsrichter.

Im März 2009 veröffentlichte van der Ende ein zweites Buch mit dem Titel Hé scheids! (He Schiri!) In diesem beschreibt van der Ende was einen guten Schiedsrichter ausmacht und was ihn antreibt. Er erzählt, dass eine gründliche Kenntnis der Regeln eine Voraussetzung, aber dennoch keine Garantie für ein angenehmes Leben ist. Anlässlich der Veröffentlichung dieses Buches gab van der Ende dem Radiosender „Radio 1“ auch zwei Interviews, in denen er Bezug zum Buch und zum Schiedsrichterwesen nahm.

Darüber hinaus verfasst Mario van der Ende regelmäßig Artikel und Kolumnen in niederländischen Zeitungen.

Weblinks 
 Weltfußball: Leistungsdaten Mario van der Ende (abgerufen am 7. Dezember 2011)
 Transfermarkt: Profil Mario van der Ende (abgerufen am 7. Dezember 2011)
 Worldreferee.com: Mario Van der Ende (englisch, abgerufen am 7. Dezember 2011)
 Footballdatabase.eu: Mario Van der Ende (englisch, abgerufen am 7. Dezember 2011)

Einzelnachweise 

FIFA-Schiedsrichter (Niederlande)
Fußballfunktionär (FIFA)
Fußballfunktionär (UEFA)
Fußballfunktionär (Saudi-Arabien)
Fußballfunktionär (Australien)
Fußballspieler (ADO Den Haag)
Niederländer
Geboren 1956
Mann